Bishara steht für:

 Bishara (Sänger) (* 2003), einen syrisch-schwedischen Sänger
 den Familiennamen von Joseph Bishara (* 1970), US-amerikanischer Filmkomponist
 den zweiten Vornamen Sirhan Sirhan (* 1944), Palästinenser

en:Bishara